Georgina Bardach, Argentijns zwemster
Juliusz Bardach, Pools historicus en publicist